Jonas Eriksson (1969) – hockeista su ghiaccio svedese
 Jonas Eriksson (1970) – biatleta svedese
 Jonas Eriksson (1974) – arbitro di calcio svedese
 Jonas Eriksson – musicista svedese